Edwin Roberts kan avse:
Edwin Roberts (friidrottare), en amerikansk löpare född 1941 
En golfinstruktör på Stockholms GK verksam från 1914 till 1979